Sang royal, un roman historique britannique écrit par C. J. Sansom et publié en 2006 ;
 Sang royal, une série de bande dessinée scénarisée par Alejandro Jodorowsky et dessinée par Dongzi Liu, paraissant depuis 2010 aux éditions Glénat ;
 Sang royal,  de la série de bande dessinée Les Légendaires, de Patrick Sobral.